Bumblebee – personaggio immaginario della serie multimediale Transformers
 Bumblebee – personaggio immaginario dell'universo DC Comics
 Bumblebee – film del 2018 diretto da Travis Knight
 bumblebeee – singolo dei Kasabian del 2014